100 m stylem klasycznym kobiet – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2019. Eliminacje i półfinały miały miejsce 22 lipca, a finał 23 lipca.

Tytuł mistrzyni świata obroniła Amerykanka Lilly King, uzyskawszy czas 1:04,93. Srebro wywalczyła Rosjanka Julija Jefimowa (1:05,49), a brąz Włoszka Martina Carraro, która czasem 1:06,36 ustanowiła nowy rekord swojego kraju.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Liderki światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodniczki z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2019 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 22 lipca o 10:38 czasu lokalnego.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się 22 lipca o 20:29 czasu lokalnego.

Półfinał 1

Półfinał 2

Swim-off 
Dogrywka (swim-off) rozpoczęła się 22 lipca o 21:31 czasu lokalnego.

Finał 
Finał rozpoczął się 23 lipca o 21:47 czasu lokalnego.

Przypisy 

K